Ascona – comune svizzero
 Ascona – frazione di Santo Stefano d'Aveto nella città metropolitana di Genova
 Opel Ascona – automobile della Opel